Der Holz-Büffel (Yichou, ) ist das 2. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des zweiten Himmelsstammes (, Element Holz und Yīn) mit dem zweiten Erdzweig (), symbolisiert durch den Büffel (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Holz-Büffel-Jahr begann 1985 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 20. Februar 1985 bis 8. Februar 1986.

Holz-Büffel-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Holz-Büffels 乙丑 yǐchǒu das 2. Jahr, es folgt auf das Jahr der Holz-Ratte 甲子 jiǎzǐ 1.

02